Ligota – osada założona na surowym korzeniu z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie.

Znaczenie i pochodzenie nazwy
Nazwa była popularna w średniowiecznej Polsce i wywodzi się z języka staropolskiego. Zapisywana jako ligota albo lgota oznaczała ulgę, czyli zwolnienie miejscowości ze świadczeń podatkowych, aby szybciej rozwijały się one gospodarczo. Miejscowości te pełniły wówczas funkcje dzisiejszych specjalnych stref ekonomicznych.

W Polsce 
 Ligota – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Ligota – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Ligota – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Ligota – Kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Ligota – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin
 Ligota – część wsi Biskupice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Ligota – przysiółek wsi Żywocice w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice
 Ligota – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice
 Ligota – część wsi Trębaczów w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Perzów
 Ligota – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków
 Ligota – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra

 Ligota – część miasta Katowice
 Ligota – część miasta Rybnik
 Ligota Zabrska – dzielnica miasta Gliwice
 Ligota – osiedle w dzielnicy Psie Pole miasta Wrocław
 Ligota Szobiszowska – dawna, zwyczajowa nazwa części dzielnicy Szobiszowice miasta Gliwice

 Ligota – gromada w powiecie bielskim
 Ligota – gromada w powiecie ostrowskim
 Ligota – gromada w powiecie trzebnickim

Zobacz też 
Ligota Bialska, Ligota Czamborowa, Ligota Dobrodzieńska, Ligota Dolna, Ligota Górna, Ligota Książęca, Ligota Mała, Ligota Oleska, Ligota Piękna, Ligota Polska, Ligota Prószkowska, Ligota Rybińska, Ligota Strupińska, Ligota Toszecka, Ligota Turawska, Ligota Tułowicka, Ligota Tworkowska, Ligota Wielka, Ligota Wołczyńska, Ligota Woźnicka, Ligota Zamecka, Ligota Łabędzka, Nowa Ligota, Lgota, Lgotka

Przypisy

Linki zewnętrzne